NHP kan avse:

 National Historical Park
 Necrotising hepatopancreatitis
 Nevada Highway Patrol
 New Harbinger Publications
 nhp – för att uppskatta ångmaskiners effekt, se Nominal horsepower
 nhp – ett tidigare lokalt politiskt parti i Nynäshamns kommun se Nynäshamnspartiet